Az 1956-os magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1956.10.22.

Magyar vízilabda-bajnokságok (másodosztály)
Magyarferfivizilabdabajnoksag